Городское поселение Правдинский — упразднённое муниципальное образование (городское поселение) в Пушкинском муниципальном районе Московской области России.

Административным центром был рабочий посёлок Правдинский.

История 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 08.02.2005 года  «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

6 мая 2019 года все городские и сельские поселения Пушкинского муниципального района упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование — Пушкинский городской округ.

Глава городского поселения — Фёдоров Кирилл Фёдорович. Адрес администрации: 141260, Московская область, Пушкинский район, пгт Правдинский, Степаньковское ш., д. 17.

Население

География 
Расположено в юго-западной части Пушкинского района. Граничит с сельским поселением Ельдигинским, городскими поселениями Зеленоградский, Лесной и Пушкино. Площадь территории городского поселения — 2021 га.

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входят рабочий посёлок Правдинский и три населённых пункта упразднённой административно-территориальной единицы — Братовщинского сельского округа:

Официальная символика

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Пушкинского района Московской области
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2019 году